HMS Devastation (1804)
 HMS Devastation (1871)